Gurnee bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gurnee (Alabama)
 Gurnee (Illinois)
 Gurnee (Pennsylvania)

Gurnee ist der Familienname von:

 Walter S. Gurnee (1813–1903), US-amerikanischer Politiker